Lac Duhamel peut se référer à:

Toponymes

Lac Duhamel, lac de la ville de Mont-Tremblant, MRC Les Laurentides, Laurentides (région administrative), au Québec. .
Lac Duhamel, lac de la municipalité de Rivière-à-Pierre, Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale. .
Lac Duhamel (Mont-Valin), lac traversé par la rivière Manouane, dans Mont-Valin (territoire non organisé), dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. .
Lac Duhamel, Rivière-Koksoak (Territoire non organisé), Nord-du-Québec, au Québec. .
Lac Duhamel, lac de la municipalité de L'Ascension, MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. .
Lac-Duhamel, un Centre de villégiature, dans la ville de Mont-Tremblant, MRC Les Laurentides, dans les Laurentides (région administrative), au Québec. .
Chemin du Lac-Duhamel, chemin dans la ville de Mont-Tremblant, MRC Les Laurentides, Laurentides (région administrative), au Québec.